Бенар — фамилия. Известные носители:

 Бенар (Бенард) Евгений Евгеньевич — эстонский архитектор.
 Бенар, Мари (1896—1980) — французская землевладелица, фигурантка громкого судебного процесса.
 Бенар, Наталия Владимировна (1902—1984) — русская поэтесса.
 Бенар, Поль Альбер (1849—1934) — французский художник.